Ю́ношеская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Юношеская улица — улица в Иванове.
 Юношеская улица — улица в Липецке (Сырский).
 Юношеская улица — улица в Нижнем Новгороде.
Юношеская улица — улица в Костроме

Украина 
 Юношеская улица — улица в Киеве.
 Юношеская улица — улица в Харькове.